

Linguistica
Lingua even – lingua tungusa parlata dagli eveni

Onomastica
Even – variante del nome proprio norvegese Øyvind

Persone
André Even – cestista francese
François Even – musicista francese